Открытый чемпионат Софии по теннису — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в столице Болгарии городе София, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 5 по 12 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Роберто Баутиста Агут
 Парный турнир —  Уэсли Колхоф /  Матве Мидделкоп

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Доминик Тим (8-й в мире на тот момент). Австриец проиграл уже в первом матче для себя во втором раунде. В его отсутствие титул в финале разыграли второй и третий номер посева — Давид Гоффен и Григор Димитров. На радость местной публике победу смог одержать «хозяин корта» Григор Димитров. Прошлогодний чемпион Роберто Баутиста Агут защищал титул в качестве четвёртого номера посева и доиграл до полуфинала, где уступил Гоффену. В основной сетке сыграли три представителя России и лишь один из них — Михаил Южный смог выйти во второй раунд.

В парном турнире победу одержала сербская пара Ненад Зимонич и Виктор Троицки. В финале они обыграли россиян Михаила Елгина и Андрея Кузнецова. Прошлогодние чемпионы Уэсли Колхоф и Матве Мидделкоп защищали свой титул однако проиграли уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Григор Димитров обыграл  Давида Гоффена со счётом 7–5, 6–4.
 Димитров выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гоффен сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Ненад Зимонич /  Виктор Троицки обыграли  Михаила Елгина /  Андрея Кузнецова со счётом 6–4, 6–4.
 Зимонич выиграл 1-й парный титул в сезоне и 54-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Троицки выиграл 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Софии по теннису

 Мировой тур ATP 2017
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Болгария
Теннис
Февраль 2018 года
2018